Wuxi (kinesiska: 乌溪) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 140 kilometer sydost om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Wuxi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Liulang,  km sydväst om Wuxi. I omgivningarna runt Wuxi växer i huvudsak barrskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina